Вейк-ан-Зеє 1999 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 61-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 16 по 31 січня 1999 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Переможцем турніру став чемпіон світу і рейтинговий фаворит Гаррі Каспаров.

 Категорія: 17.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1999 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com 
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1999 у шахах
Січень 1999